Heterolepidoderma är ett släkte av bukhårsdjur som beskrevs av Adolf Remane 1926. Heterolepidoderma ingår i familjen Chaetonotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Heterolepidoderma